Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Oktober 2006 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen.  In derselben Woche wurde in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie der Grand Prix de Tennis de Lyon zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale besiegte der an 4 gesetzte Franzose Richard Gasquet seinen Landsmann Marc Gicquel in zwei Sätzen. Damit gewann er den dritten Titel der Saison und den vierten seiner Karriere.
Im Doppel siegten die Franzosen Michaël Llodra und Fabrice Santoro im Vorjahr. Dieses Jahr trat nur Llodra erneut an und schied mit seinem Partner in der ersten Runde aus. Im Finale setzte sich abermals eine französische Paarung durch. Julien Benneteau und Arnaud Clément sicherten sich den Titel. Für Benneteauwar es der 2. Karrieretitel, für Clément der 6.; erstmals waren sie zusammen erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Lyon